Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — международный турнир национальных сборных, проводимый под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV).

История 
Решение о проведении чемпионатов Европы было принято на учредительном Конгрессе Международной федерации волейбола (ФИВБ), прошедшем в 1947 году. Первый мужской чемпионат Европы состоялся в 1948 году в Риме. С 1949 года проводится аналогичный турнир среди женских команд. С 1963 соревнования проводит Европейская конфедерация волейбола (до 1973 — Европейская комиссия волейбола).

В 1950, 1955 и 1958 соревнования проводились на открытых площадках, остальные — в залах. Первые 5 чемпионатов проводились без определённой последовательности по годам. С 1963 установлена периодичность один раз в четырёхлетие в предолимпийский год. С 1975 периодичность один раз в два года по нечётным годам.

Система соревнований неоднократно менялась. До 1971 к чемпионатам Европы допускались все заявившиеся команды. С 1975 года допуск на турнир осуществляется по комбинированной системе: часть участников отбирается по итогам предшествующего первенства, остальные — по итогам квалификации. На первых двух чемпионатах (1948 и 1950) команды-участницы играли в один круг. С 1951 турниры состоят из предварительной (групповой) и финальной стадий, которая в 1951—1985 (кроме 1977) также проводилась по круговой системе, а в 1977 и с 1987 — по системе плей-офф.

Во всех из 32 состоявшихся чемпионатов не участвовала ни одна команда, 31 раз выступала в турнире Италия, по 30 — Болгария и Франция.

Всего в турнирах (без учёта квалификации) участвовали национальные сборные 41 страны, 18 из которых удавалось подниматься на пьедестал почёта, а победителями турниров становились 11 сборных: 12 раз — СССР, 7 раз — Италия, трижды — Чехословакия, по 2 раза — Россия и Сербия, по одному разу — Румыния, Нидерланды, Югославия (Сербия и Черногория), Испания, Польша и Франция.

Принимали европейское первенство 22 страны, причём Италия — четыре раза, Франция, Болгария, Нидерланды, Чехия, Финляндия и Польша — трижды, Румыния, Турция, Германия, Австрия и Бельгия — по два раза. Выиграть чемпионат на своём поле удавалось сборным Чехословакии (в 1958), Румынии (в 1963), Нидерландов (в 1997) и Италии (в 2005).

Всего в чемпионатах Европы проведено 1493 матча (не считая отборочных турниров). Первый состоялся 24 сентября 1948 года в Риме и в нём сборная Италии обыграла команду Бельгии со счётом 3:0. Последний матч прошёл 19 сентября 2021 года в Катовице и явился финалом первенства, в котором команда Италии со счётом 3:2 победила Словению.

Рекорд посещаемости матча чемпионата Европы был установлен 24 августа 2017 года — игра между сборными Польши и Сербии на футбольном Национальном стадионе в Варшаве собрала 65 407 зрителей.

Места проведения и призёры

Участники 

1 В 1995—2001 годах — сборная Союзной Республики Югославия. 2 В 1993 году играла объединённая команда Чехии и Словакии.

Медальная таблица

Самые титулованные игроки

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола